Insalaco ist der Familienname von:

 Giuseppe Insalaco (1941–1988), italienischer Politiker
 John Insalaco, US-amerikanischer Lokalpolitiker
 Kim Insalaco (* 1980), US-amerikanischer Eishockeyspieler